Stanchfield bezeichnet:

 Stanchfield (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Darby Stanchfield (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin